Szinnyei József (1830–1913) bibliográfus
 Szinnyei József (1857–1943) nyelvész, Szinnyei József bibliográfus fia
 Szinnyei József (1881–1943) orvos, Szinnyei József nyelvész fia